Шайенн Дэвид Джексон (, род. 12 июля 1975, Спокан, Вашингтон, США) — американский актёр и певец. Лауреат премии «Театральный мир» и награды Общества кинокритиков Бостона, двукратный номинант на «Драма Деск».

Биография

Карьера 
Шайенн Джексон участвовал в театральных постановках «Аида», « ()», « ()», «Радуга Финиана», « ()».

С 2005 года сыграл около 60 ролей в кино и на телевидении. Появлялся в сериалах «Американская история ужасов», «Помадные джунгли», «Дурнушка», «Жизнь на Марсе», «Хор», «Закон и порядок», «Студия 30» и других. Среди полнометражных фильмов с участием Джексона наиболее известна драма «Потерянный рейс» о захвате террористами рейса United Airlines Flight 93 во время террористической атаки 11 сентября 2001 года, где он сыграл реального пассажира  (). Также снялся в роли Аида в фильме Disney Channel «Наследники 3», который вышел в 2019 году.

В 2009 году вместе с  () записал альбом  ().

Личная жизнь 
Джексон — открытый гей и активный сторонник ЛГБТ-движения. В 2011 году, после 11 лет отношений, заключил брак со своим партнёром Монте Лапкой (Monte Lapka), который продлился до 2013 года. В сентябре 2014 года супругом Джексона стал Джейсон Ландау (Jason Landau). 7 октября 2016 года Шайенн и Джейсон стали родителями двойняшек — мальчика Итана и девочки Уиллоу.

Джексон — выздоравливающий алкоголик, достигший трезвости в 2013 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Шайенн Джексон на Internet Broadway Database

Киноактёры США